Karlov je priimek več oseb:
 Boris Karlov, bolgarski glasbenik
 Fjodor Vasiljevič Karlov, sovjetski general

Ruski priimki